Nom commun :
 Initiale, première lettre d’un mot, d’un nom, d’une phrase, souvent distinguée par une décoration ou une majuscule :
 les initiales d'une personne ;

Adjectif :
 les conditions initiales en physique;
 la vitesse initiale (armement, physique, biochimie);
 la situation initiale d'un récit ;

 la tour Initiale, nom d'un gratte-ciel français de la Défense ;
 la formation professionnelle initiale, dans le système scolaire suisse.

Voir aussi